Morshed oder Morsched bezeichnet:

 als Familienname den ehemaligen bangladeschischen Botschafter Ali Kaiser Hasan Morshed

 den Morsched im iranischen Zurchaneh